Кедровый — топоним в России:

Населённые пункты 
 Кедровый — посёлок в Усть-Илимском районе Иркутской области.
 Кедровый — посёлок в Чунском районе Иркутской области.
 Кедровый — посёлок в составе города Тайга Кемеровской области.
 Кедровый — посёлок в Берёзовском районе Красноярского края.
 Кедровый — посёлок городского типа в Емельяновском районе Красноярского края.
 Кедровый — посёлок в Козульском районе Красноярского края.
 Кедровый — посёлок в Нижнеингашском районе Красноярского края.
 Кедровый — посёлок в Сусуманском районе Магаданской области.
 Кедровый — посёлок в Тарском районе Омской области, упразднён в 2009 г.
 Кедровый — посёлок в Хасанском районе Приморского края.
 Кедровый — город в Томской области.
 Кедровый — посёлок в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.
 Кедровый — посёлок в Нязепетровском районе Челябинской области.

Реки 
 Кедровый (приток Бедермы) (Ангара от Усть-Илимского г/у до Богучанского г/у)
 Кедровый (приток Урмана) (Енисей от Красноярского г/у до впадения р. Ангара без р. Кан)
 Кедровый (приток Тыны) (Енисей от впадения р. Подкаменная Тунгуска до впадения р. Нижняя Тунгуска)
 Кедровый (приток Сельгона) (Амур от г. Хабаровск до г. Комсомольск-на-Амуре)
 Кедровый — в Томской области, приток Берёзовки